Morning Star – brytyjski dziennik
 Morning Star – album muzyczny zespołu Entombed
 Morning Star – album muzyczny zespołu Flunk
 Morning Star – album muzyczny Huberta Lawsa
  – pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy

Zobacz też 
 Gwiazda Poranna